

Patronyme 

 Gabriel Jeanjacquot (1909 - 1993), résistant français, un des principaux organisateurs du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax ;

 Sylvia Jeanjacquot est une des compagnes et complices de Jacques Mesrine. Elle fut interprétée au cinéma par Ludivine Sagnier dans L'Instinct de mort et dans L'Ennemi public n° 1 de Jean-François Richet et par Caroline Aguilar dans Mesrine d'André Génovès.